Absturz steht für:
 Absturz (Unfall), Unfall mit Fall aus großer Höhe
 Flugzeugunfall, siehe Flugzeugabsturz
 Absturz (Computer), Fehlfunktion eines Programms oder Betriebssystems
 Absturz (Entwässerung), Höhenversatz in einer Kanalisation
 Der Absturz, deutscher Stummfilm (1922)
 Absturz (Film), mehrfach ausgezeichneter Fernsehfilm aus dem Jahr 1990
 Tatort: Absturz, deutscher TV-Krimi (2010)

Siehe auch